|-
|17251 Vondracek||2000 GA127|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,169|| align=right|7,09|| align=right|3,459||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17252)||2000 GJ127|| align=right|12,7|| align=right|3,135|| align=right|0,215|| align=right|15,87|| align=right|5,550||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17253 Vonsecker||2000 GW136|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,144|| align=right|8,51|| align=right|3,597||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17254)||2000 GG137|| align=right|12,3|| align=right|3,163|| align=right|0,139|| align=right|22,21|| align=right|5,624||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17255)||2000 GS163|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,160|| align=right|12,69|| align=right|4,227||MBA||11. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17256)||2000 HZ22|| align=right|13,0|| align=right|2,757|| align=right|0,287|| align=right|7,45|| align=right|4,576||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17257 Strazzulla||2000 HM25|| align=right|13,7|| align=right|2,685|| align=right|0,124|| align=right|12,19|| align=right|4,398||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17258 Whalen||2000 HK90|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,184|| align=right|4,66|| align=right|3,378||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17259)||2000 JE1|| align=right|16,0|| align=right|1,956|| align=right|0,073|| align=right|22,27|| align=right|2,734||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17260)||2000 JQ58|| align=right|14,0|| align=right|2,205|| align=right|0,184|| align=right|5,29|| align=right|3,273||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17261)||2000 JB62|| align=right|13,1|| align=right|3,038|| align=right|0,070|| align=right|7,26|| align=right|5,293||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17262 Winokur||2000 JS62|| align=right|14,4|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|5,81|| align=right|3,501||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17263)||2000 JL65|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,021|| align=right|20,88|| align=right|4,412||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17264)||2000 JM66|| align=right|12,5|| align=right|3,213|| align=right|0,206|| align=right|13,01|| align=right|5,758||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17265 Debennett||2000 JP83|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,132|| align=right|3,94|| align=right|3,477||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17266)||2000 KT6|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,227|| align=right|8,51|| align=right|4,668||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17267)||2000 KY48|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,062|| align=right|5,34|| align=right|5,645||MBA||28. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17268)||2000 KZ50|| align=right|13,8|| align=right|2,796|| align=right|0,096|| align=right|2,81|| align=right|4,674||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17269 Dicksmith||2000 LN1|| align=right|14,5|| align=right|2,729|| align=right|0,119|| align=right|4,21|| align=right|4,508||MBA||3. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17270)||2000 LB2|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,030|| align=right|7,14|| align=right|5,454||MBA||4. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17271)||2000 LL2|| align=right|12,7|| align=right|2,678|| align=right|0,118|| align=right|20,75|| align=right|4,382||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17272)||2000 LU4|| align=right|13,2|| align=right|2,838|| align=right|0,073|| align=right|9,53|| align=right|4,779||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17273 Karnik||2000 LD13|| align=right|14,9|| align=right|2,269|| align=right|0,023|| align=right|5,43|| align=right|3,417||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17274)||2000 LC16|| align=right|16,7|| align=right|2,724|| align=right|0,559|| align=right|5,63|| align=right|4,495||AMR||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17275)||2000 LX19|| align=right|13,6|| align=right|2,541|| align=right|0,104|| align=right|11,97|| align=right|4,049||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17276)||2000 LU22|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,302|| align=right|11,97|| align=right|5,632||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|17277 Jarrydlevine||2000 LP25|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,167|| align=right|2,01|| align=right|3,638||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17278 Viggh||2000 LK27|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,084|| align=right|6,01|| align=right|3,821||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17279 Jeniferevans||2000 LX27|| align=right|12,9|| align=right|2,588|| align=right|0,192|| align=right|13,21|| align=right|4,162||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17280 Shelly||2000 LK28|| align=right|15,2|| align=right|2,174|| align=right|0,201|| align=right|2,57|| align=right|3,205||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17281 Mattblythe||2000 LV28|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,135|| align=right|5,23|| align=right|4,522||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17282)||2000 LS34|| align=right|12,9|| align=right|2,923|| align=right|0,135|| align=right|11,13|| align=right|4,997||MBA||3. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17283 Ustinov||2000 MB1|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,078|| align=right|22,35|| align=right|5,704||MBA||24. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17284)||2000 MJ5|| align=right|12,6|| align=right|2,589|| align=right|0,202|| align=right|10,55|| align=right|4,164||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17285 Bezout||2000 NU|| align=right|13,9|| align=right|2,645|| align=right|0,171|| align=right|2,82|| align=right|4,302||MBA||3. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|17286 Bisei||2000 NB6|| align=right|14,8|| align=right|2,338|| align=right|0,142|| align=right|5,98|| align=right|3,575||MBA||8. julij 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(17287)||2000 NP10|| align=right|13,5|| align=right|2,770|| align=right|0,088|| align=right|11,66|| align=right|4,608||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17288)||2000 NZ10|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,181|| align=right|4,10|| align=right|3,458||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(17289)||2037 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,141|| align=right|18,37|| align=right|5,791||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17290)||2060 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,099|| align=right|2,99|| align=right|3,372||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17291)||2547 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,191|| align=right|0,200|| align=right|2,50|| align=right|5,699||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17292)||2656 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,064|| align=right|4,03|| align=right|4,694||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17293)||2743 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,160|| align=right|00,79|| align=right|3,691||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17294)||2787 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,450|| align=right|0,110|| align=right|3,98|| align=right|3,835||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17295)||2827 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,101|| align=right|4,97|| align=right|3,658||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17296)||3541 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,102|| align=right|0,300|| align=right|8,43|| align=right|5,462||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17297)||3560 P-L|| align=right|11,8|| align=right|3,177|| align=right|0,099|| align=right|15,28|| align=right|5,663||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17298)||4031 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,183|| align=right|5,09|| align=right|3,650||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17299)||4168 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,026|| align=right|2,01|| align=right|4,511||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17300)||4321 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,273|| align=right|7,91|| align=right|3,659||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17301)||4609 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,121|| align=right|4,52|| align=right|4,495||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17302)||4610 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,103|| align=right|4,74|| align=right|4,032||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17303)||4629 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,057|| align=right|5,85|| align=right|3,328||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17304)||4637 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,157|| align=right|5,36|| align=right|3,352||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|17305 Caniff||4652 P-L|| align=right|12,1|| align=right|4,003|| align=right|0,136|| align=right|6,69|| align=right|8,007||HLD||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17306)||4865 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,123|| align=right|0,010|| align=right|2,02|| align=right|3,094||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17307)||4895 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,110|| align=right|6,90|| align=right|4,508||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17308)||6079 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,186|| align=right|0,186|| align=right|21,20|| align=right|5,686||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17309)||6528 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,927|| align=right|0,066|| align=right|2,79|| align=right|5,007||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17310)||6574 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,115|| align=right|6,96|| align=right|3,634||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17311)||6584 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,029|| align=right|3,40|| align=right|4,414||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17312)||7622 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,229|| align=right|0,181|| align=right|6,84|| align=right|3,328||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17313)||9542 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,948|| align=right|0,035|| align=right|3,02|| align=right|5,062||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|17314 Aisakos||1024 T-1|| align=right|10,8|| align=right|5,182|| align=right|0,076|| align=right|10,72|| align=right|11,80||JUT||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17315)||1089 T-1|| align=right|13,1|| align=right|3,079|| align=right|0,060|| align=right|9,25|| align=right|5,403||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17316)||1198 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,114|| align=right|4,06|| align=right|5,433||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17317)||1208 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,058|| align=right|4,37|| align=right|3,510||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17318)||2091 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,162|| align=right|13,36|| align=right|4,557||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17319)||3078 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,243|| align=right|4,05|| align=right|3,459||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17320)||3182 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,080|| align=right|0,045|| align=right|2,43|| align=right|5,405||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17321)||3188 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,213|| align=right|27,06|| align=right|5,595||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17322)||3274 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,724|| align=right|0,179|| align=right|13,23|| align=right|4,496||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17323)||3284 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,099|| align=right|9,73|| align=right|5,382||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17324)||3292 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,029|| align=right|2,43|| align=right|4,333||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17325)||3300 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,158|| align=right|0,195|| align=right|2,34|| align=right|3,170||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17326)||4023 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,188|| align=right|6,72|| align=right|3,439||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17327)||4155 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,040|| align=right|3,05|| align=right|4,496||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17328)||1176 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,141|| align=right|2,25|| align=right|3,396||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17329)||1277 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,202|| align=right|1,59|| align=right|5,498||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17330)||1358 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,139|| align=right|1,97|| align=right|3,690||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17331)||2056 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,076|| align=right|4,67|| align=right|3,417||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17332)||2120 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,167|| align=right|5,26|| align=right|3,397||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17333)||2174 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,765|| align=right|0,020|| align=right|5,28|| align=right|4,596||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17334)||2275 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,137|| align=right|0,231|| align=right|2,96|| align=right|5,554||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17335)||2281 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,032|| align=right|2,10|| align=right|4,616||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17336)||3193 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,080|| align=right|0,051|| align=right|9,09|| align=right|5,405||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17337)||3198 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,155|| align=right|5,64|| align=right|5,462||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17338)||3212 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,149|| align=right|6,58|| align=right|3,891||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17339)||4060 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,041|| align=right|2,51|| align=right|4,561||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17340)||4096 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,128|| align=right|10,18|| align=right|5,353||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17341)||4120 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,259|| align=right|0,151|| align=right|3,94|| align=right|3,395||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17342)||5185 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,055|| align=right|8,19|| align=right|4,549||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17343)||1111 T-3|| align=right|13,1|| align=right|3,250|| align=right|0,009|| align=right|11,00|| align=right|5,857||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17344)||1120 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,158|| align=right|7,46|| align=right|4,648||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17345)||2216 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,215|| align=right|0,114|| align=right|3,00|| align=right|3,297||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17346)||2395 T-3|| align=right|13,3|| align=right|3,248|| align=right|0,021|| align=right|2,73|| align=right|5,852||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17347)||3449 T-3|| align=right|13,3|| align=right|3,176|| align=right|0,176|| align=right|6,84|| align=right|5,661||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17348)||4166 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,473|| align=right|0,039|| align=right|5,70|| align=right|3,888||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17349)||4353 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,163|| align=right|0,063|| align=right|6,83|| align=right|5,625||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17350)||1968 OJ|| align=right|13,9|| align=right|2,748|| align=right|0,138|| align=right|13,24|| align=right|4,554||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|17351 Pheidippos||1973 SV|| align=right|11,3|| align=right|5,179|| align=right|0,097|| align=right|15,28|| align=right|11,79||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(17352)||1975 SG1|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,096|| align=right|10,08|| align=right|4,189||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(17353)||1975 TE|| align=right|14,5|| align=right|2,245|| align=right|0,218|| align=right|4,35|| align=right|3,363||MBA||10. oktober 1975||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|17354 Matrosov||1977 EU1|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,103|| align=right|2,02|| align=right|4,245||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(17355)||1978 NK|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,234|| align=right|3,12|| align=right|4,351||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|17356 Vityazev||1978 PG4|| align=right|14,4|| align=right|2,233|| align=right|0,222|| align=right|6,12|| align=right|3,337||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(17357)||1978 QH3|| align=right|14,4|| align=right|2,655|| align=right|0,231|| align=right|15,16|| align=right|4,326||MBA||23. avgust 1978||Mount Stromlo||G. DeSanctis; V. Zappala
|-
|17358 Lozino-Lozinskij||1978 SU4|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,129|| align=right|6,09|| align=right|3,655||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(17359)||1978 UP4|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,181|| align=right|6,47|| align=right|4,505||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17360)||1978 UX5|| align=right|16,3|| align=right|2,166|| align=right|0,074|| align=right|4,47|| align=right|3,186||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17361)||1978 UF7|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,233|| align=right|13,74|| align=right|5,508||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17362)||1978 UT7|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,284|| align=right|7,62|| align=right|5,461||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(17363)||1978 VF3|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,229|| align=right|1,47|| align=right|3,717||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(17364)||1978 VR10|| align=right|13,9|| align=right|2,779|| align=right|0,135|| align=right|10,35|| align=right|4,633||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(17365)||1978 VF11|| align=right|10,3|| align=right|5,263|| align=right|0,078|| align=right|11,65|| align=right|12,08||JUT||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(17366)||1979 OV4|| align=right|13,9|| align=right|2,923|| align=right|0,047|| align=right|00,84|| align=right|4,998||MBA||24. julij 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(17367)||1979 OU11|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,200|| align=right|14,20|| align=right|4,208||MBA||26. julij 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(17368)||1979 QV1|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,123|| align=right|6,42|| align=right|3,422||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(17369)||1979 QR2|| align=right|14,1|| align=right|2,914|| align=right|0,092|| align=right|1,06|| align=right|4,973||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(17370)||1980 CJ|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,024|| align=right|13,61|| align=right|5,572||MBA||13. februar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(17371)||1981 DT|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,060|| align=right|14,87|| align=right|5,459||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17372)||1981 DV|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,048|| align=right|14,10|| align=right|4,266||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17373)||1981 EQ3|| align=right|13,9|| align=right|3,153|| align=right|0,207|| align=right|12,92|| align=right|5,598||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17374)||1981 EF4|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,174|| align=right|6,74|| align=right|3,596||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17375)||1981 EJ4|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,040|| align=right|10,05|| align=right|5,499||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17376)||1981 EQ4|| align=right|14,0|| align=right|3,110|| align=right|0,146|| align=right|8,51|| align=right|5,483||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17377)||1981 EF5|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,214|| align=right|10,50|| align=right|4,184||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17378)||1981 EM5|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,056|| align=right|8,17|| align=right|5,432||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17379)||1981 ED8|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,067|| align=right|4,25|| align=right|3,510||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17380)||1981 EB10|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,100|| align=right|4,52|| align=right|3,579||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17381)||1981 EC11|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,118|| align=right|4,42|| align=right|4,362||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17382)||1981 EH11|| align=right|14,0|| align=right|2,640|| align=right|0,186|| align=right|13,76|| align=right|4,289||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17383)||1981 EE12|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,099|| align=right|5,30|| align=right|3,491||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17384)||1981 EM12|| align=right|14,4|| align=right|3,200|| align=right|0,079|| align=right|15,63|| align=right|5,724||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17385)||1981 EU13|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,188|| align=right|8,50|| align=right|3,515||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17386)||1981 EA23|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,047|| align=right|8,56|| align=right|4,354||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17387)||1981 EV23|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,154|| align=right|7,10|| align=right|4,161||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17388)||1981 EZ24|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,119|| align=right|12,84|| align=right|4,335||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17389)||1981 EN30|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,179|| align=right|1,94|| align=right|5,473||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17390)||1981 EZ37|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,055|| align=right|7,35|| align=right|5,520||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17391)||1981 EK39|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,159|| align=right|3,36|| align=right|3,557||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17392)||1981 EY40|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,071|| align=right|1,37|| align=right|4,382||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17393)||1981 EA41|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,054|| align=right|6,31|| align=right|5,550||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17394)||1981 ER42|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,104|| align=right|1,57|| align=right|5,402||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17395)||1981 EA44|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,185|| align=right|12,99|| align=right|4,331||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17396)||1981 EK45|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,120|| align=right|6,48|| align=right|3,608||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17397)||1981 EF48|| align=right|13,4|| align=right|3,927|| align=right|0,024|| align=right|1,73|| align=right|7,782||HLD||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(17398)||1982 UR2|| align=right|14,1|| align=right|2,760|| align=right|0,136|| align=right|18,65|| align=right|4,584||MBA||20. oktober 1982||Kitt Peak||G. Aldering
|-
|17399 Andysanto||1983 RL|| align=right|15,0|| align=right|1,920|| align=right|0,118|| align=right|19,08|| align=right|2,659||MBA||6. september 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(17400)||1985 PL1|| align=right|13,9|| align=right|2,884|| align=right|0,061|| align=right|11,90|| align=right|4,898||MBA||13. avgust 1985||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(17401)||1985 RP3|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,204|| align=right|2,12|| align=right|3,658||MBA||7. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17402)||1985 UF|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,167|| align=right|8,94|| align=right|3,783||MBA||20. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(17403)||1986 EL5|| align=right|13,5|| align=right|2,539|| align=right|0,078|| align=right|5,23|| align=right|4,046||MBA||6. marec 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|(17404)||1986 TZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,216|| align=right|3,76|| align=right|3,476||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(17405)||1986 VQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,201|| align=right|5,37|| align=right|3,435||MBA||4. november 1986||Caussols||CERGA
|-
|(17406)||1987 DO|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,173|| align=right|2,73|| align=right|3,646||MBA||25. februar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(17407)||1987 TG|| align=right|13,6|| align=right|2,660|| align=right|0,273|| align=right|9,16|| align=right|4,338||MBA||14. oktober 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|17408 McAdams||1987 UZ1|| align=right|14,3|| align=right|1,884|| align=right|0,108|| align=right|25,69|| align=right|2,585||MBA||19. oktober 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(17409)||1988 BA4|| align=right|14,3|| align=right|2,306|| align=right|0,047|| align=right|5,97|| align=right|3,502||MBA||19. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17410)||1988 CQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,145|| align=right|5,65|| align=right|3,506||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17411)||1988 DF3|| align=right|14,9|| align=right|2,244|| align=right|0,128|| align=right|6,59|| align=right|3,360||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|17412 Kroll||1988 KV|| align=right|14,3|| align=right|2,405|| align=right|0,152|| align=right|5,57|| align=right|3,730||MBA||24. maj 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(17413)||1988 RT4|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,241|| align=right|1,74|| align=right|5,634||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17414)||1988 RN10|| align=right|12,3|| align=right|5,135|| align=right|0,033|| align=right|16,59|| align=right|11,64||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17415)||1988 RO10|| align=right|12,6|| align=right|5,174|| align=right|0,048|| align=right|23,73|| align=right|11,77||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17416)||1988 RR10|| align=right|12,3|| align=right|5,122|| align=right|0,060|| align=right|17,30|| align=right|11,59||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17417)||1988 RY10|| align=right|11,7|| align=right|5,182|| align=right|0,083|| align=right|2,23|| align=right|11,80||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17418)||1988 RT12|| align=right|12,8|| align=right|5,215|| align=right|0,159|| align=right|6,50|| align=right|11,91||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17419)||1988 RH13|| align=right|10,4|| align=right|5,152|| align=right|0,067|| align=right|15,99|| align=right|11,70||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17420)||1988 RL13|| align=right|12,1|| align=right|5,230|| align=right|0,082|| align=right|15,84|| align=right|11,97||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17421)||1988 SW1|| align=right|12,0|| align=right|5,157|| align=right|0,099|| align=right|16,92|| align=right|11,71||JUT||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17422)||1988 SE2|| align=right|14,3|| align=right|2,459|| align=right|0,115|| align=right|8,78|| align=right|3,856||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17423)||1988 SK2|| align=right|12,2|| align=right|5,238|| align=right|0,094|| align=right|1,62|| align=right|11,99||JUT||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17424)||1988 SP2|| align=right|12,4|| align=right|5,201|| align=right|0,157|| align=right|12,69|| align=right|11,87||JUT||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17425)||1989 AM3|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,132|| align=right|10,82|| align=right|4,277||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17426)||1989 CS1|| align=right|13,2|| align=right|2,675|| align=right|0,110|| align=right|12,88|| align=right|4,374||MBA||5. februar 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(17427)||1989 CQ2|| align=right|12,9|| align=right|3,560|| align=right|0,096|| align=right|10,82|| align=right|6,715||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17428)||1989 DL|| align=right|11,2|| align=right|3,946|| align=right|0,117|| align=right|8,42|| align=right|7,838||HLD||28. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17429)||1989 GD1|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,106|| align=right|3,41|| align=right|3,435||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17430)||1989 KF|| align=right|12,4|| align=right|2,857|| align=right|0,093|| align=right|16,26|| align=right|4,828||MBA||31. maj 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17431)||1989 RT|| align=right|14,1|| align=right|2,347|| align=right|0,127|| align=right|6,75|| align=right|3,595||MBA||3. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(17432)||1989 SR|| align=right|12,7|| align=right|2,988|| align=right|0,101|| align=right|8,89|| align=right|5,164||MBA||29. september 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17433)||1989 SV2|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,033|| align=right|10,39|| align=right|5,383||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17434)||1989 SN3|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,180|| align=right|5,37|| align=right|5,415||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|17435 di Giovanni||1989 SP3|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,319|| align=right|22,10|| align=right|3,639||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17436)||1989 SV3|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,219|| align=right|4,33|| align=right|3,625||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17437)||1989 SC4|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,060|| align=right|21,58|| align=right|5,621||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17438)||1989 SQ4|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,133|| align=right|3,33|| align=right|3,538||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17439)||1989 TR3|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,032|| align=right|9,54|| align=right|5,628||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17440)||1989 TP14|| align=right|13,4|| align=right|3,138|| align=right|0,287|| align=right|14,14|| align=right|5,559||MBA||2. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17441)||1989 UE|| align=right|14,5|| align=right|2,361|| align=right|0,226|| align=right|3,24|| align=right|3,627||MBA||20. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(17442)||1989 UO5|| align=right|11,7|| align=right|5,279|| align=right|0,046|| align=right|15,74|| align=right|12,13||JUT||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17443)||1989 UU5|| align=right|13,6|| align=right|3,178|| align=right|0,074|| align=right|15,06|| align=right|5,664||MBA||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(17444)||1989 VQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,102|| align=right|7,36|| align=right|3,813||MBA||3. november 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17445)||1989 YC5|| align=right|12,6|| align=right|3,168|| align=right|0,262|| align=right|15,17|| align=right|5,638||MBA||28. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(17446)||1990 BC2|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,069|| align=right|5,98|| align=right|3,788||MBA||23. januar 1990||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|17447 Heindl||1990 HE|| align=right|14,5|| align=right|1,941|| align=right|0,116|| align=right|24,81|| align=right|2,704||MBA||25. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(17448)||1990 HU1|| align=right|13,7|| align=right|2,588|| align=right|0,031|| align=right|14,35|| align=right|4,163||MBA||27. april 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(17449)||1990 OD5|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,171|| align=right|7,37|| align=right|4,664||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17450)||1990 QO4|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,074|| align=right|9,65|| align=right|5,195||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17451)||1990 QF8|| align=right|15,4|| align=right|2,250|| align=right|0,158|| align=right|2,32|| align=right|3,374||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17452)||1990 QE10|| align=right|13,4|| align=right|2,956|| align=right|0,073|| align=right|5,64|| align=right|5,082||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17453)||1990 RQ9|| align=right|13,8|| align=right|2,290|| align=right|0,197|| align=right|5,83|| align=right|3,464||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17454)||1990 SA7|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,074|| align=right|7,33|| align=right|3,332||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17455)||1990 SH7|| align=right|14,2|| align=right|2,915|| align=right|0,081|| align=right|3,08|| align=right|4,977||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17456)||1990 SS7|| align=right|13,8|| align=right|2,929|| align=right|0,099|| align=right|3,31|| align=right|5,012||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17457)||1990 SC11|| align=right|15,0|| align=right|2,232|| align=right|0,160|| align=right|7,26|| align=right|3,333||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|17458 Dick||1990 TP7|| align=right|13,9|| align=right|3,004|| align=right|0,106|| align=right|1,44|| align=right|5,206||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|17459 Andreashofer||1990 TJ8|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,181|| align=right|6,12|| align=right|3,383||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|17460 Mang||1990 TC11|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,124|| align=right|2,30|| align=right|3,409||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(17461)||1990 UD1|| align=right|14,4|| align=right|3,005|| align=right|0,212|| align=right|2,80|| align=right|5,207||MBA||20. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(17462)||1990 UP1|| align=right|14,4|| align=right|2,274|| align=right|0,178|| align=right|8,86|| align=right|3,428||MBA||22. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17463)||1990 UO5|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,150|| align=right|12,47|| align=right|4,128||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17464)||1990 VX1|| align=right|14,5|| align=right|2,213|| align=right|0,216|| align=right|1,59|| align=right|3,291||MBA||11. november 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(17465)||1990 VU3|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,138|| align=right|1,31|| align=right|5,141||MBA||11. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(17466)||1990 VL4|| align=right|14,7|| align=right|2,278|| align=right|0,101|| align=right|7,52|| align=right|3,437||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17467)||1990 VE6|| align=right|13,8|| align=right|3,018|| align=right|0,093|| align=right|10,50|| align=right|5,243||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17468)||1990 WT6|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,153|| align=right|4,74|| align=right|3,459||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17469)||1991 BT|| align=right|13,4|| align=right|2,372|| align=right|0,085|| align=right|6,17|| align=right|3,652||MBA||19. januar 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(17470)||1991 BX|| align=right|12,6|| align=right|3,154|| align=right|0,147|| align=right|4,12|| align=right|5,601||MBA||19. januar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(17471)||1991 EO2|| align=right|14,2|| align=right|2,418|| align=right|0,159|| align=right|1,72|| align=right|3,759||MBA||11. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|17472 Dinah||1991 FY|| align=right|13,8|| align=right|2,337|| align=right|0,057|| align=right|8,37|| align=right|3,571||MBA||17. marec 1991||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(17473)||1991 FM3|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,155|| align=right|00,92|| align=right|3,696||MBA||21. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(17474)||1991 GK5|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,168|| align=right|2,66|| align=right|3,706||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17475)||1991 GA7|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,141|| align=right|3,82|| align=right|3,739||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17476)||1991 GG7|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|4,22|| align=right|3,720||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17477)||1991 GN9|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,154|| align=right|1,83|| align=right|3,531||MBA||10. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(17478)||1991 LQ|| align=right|13,8|| align=right|2,578|| align=right|0,152|| align=right|15,24|| align=right|4,139||MBA||13. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(17479)||1991 PV9|| align=right|13,2|| align=right|2,594|| align=right|0,179|| align=right|14,13|| align=right|4,178||MBA||13. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(17480)||1991 PE10|| align=right|13,9|| align=right|2,789|| align=right|0,178|| align=right|8,69|| align=right|4,656||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17481)||1991 PE11|| align=right|14,4|| align=right|2,728|| align=right|0,174|| align=right|4,79|| align=right|4,506||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17482)||1991 PY14|| align=right|13,0|| align=right|2,631|| align=right|0,180|| align=right|10,07|| align=right|4,268||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(17483)||1991 RA|| align=right|15,0|| align=right|1,854|| align=right|0,041|| align=right|21,13|| align=right|2,524||MBA||2. september 1991||Observatorij Siding Spring||K. S. Russell
|-
|17484 Ganghofer||1991 RY4|| align=right|15,1|| align=right|2,701|| align=right|0,172|| align=right|2,21|| align=right|4,439||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(17485)||1991 RP9|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,108|| align=right|16,19|| align=right|4,022||MBA||5. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|17486 Hodler||1991 RB41|| align=right|14,7|| align=right|2,703|| align=right|0,331|| align=right|9,05|| align=right|4,443||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17487)||1991 SY|| align=right|13,1|| align=right|2,686|| align=right|0,126|| align=right|13,65|| align=right|4,400||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|17488 Mantl||1991 TQ6|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,097|| align=right|3,95|| align=right|4,524||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|17489 Trenker||1991 TS6|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,124|| align=right|11,22|| align=right|4,454||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(17490)||1991 UC3|| align=right|14,2|| align=right|2,735|| align=right|0,194|| align=right|3,11|| align=right|4,521||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(17491)||1991 UM3|| align=right|14,1|| align=right|2,776|| align=right|0,206|| align=right|9,43|| align=right|4,623||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|17492 Hippasos||1991 XG1|| align=right|10,7|| align=right|5,095|| align=right|0,068|| align=right|29,28|| align=right|11,50||JUT||10. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|17493 Wildcat||1991 YA|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,442|| align=right|44,31|| align=right|4,537||MBA||31. december 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(17494)||1992 AM3|| align=right|13,9|| align=right|2,801|| align=right|0,209|| align=right|14,80|| align=right|4,687||MBA||11. januar 1992||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(17495)||1992 DY|| align=right|13,6|| align=right|2,211|| align=right|0,105|| align=right|5,91|| align=right|3,288||MBA||27. februar 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|17496 Augustinus||1992 DM2|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,173|| align=right|7,14|| align=right|3,520||MBA||29. februar 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(17497)||1992 DO6|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,080|| align=right|3,10|| align=right|5,433||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(17498)||1992 EP4|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,023|| align=right|2,61|| align=right|3,149||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(17499)||1992 EJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,088|| align=right|2,78|| align=right|3,435||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(17500)||1992 EQ10|| align=right|14,8|| align=right|3,167|| align=right|0,014|| align=right|5,22|| align=right|5,635||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov